Мунипов — фамилия; имеет женскую форму Мунипова.
 Мунипов, Алексей Юрьевич (род. 1977) — российский журналист и редактор.
 Мунипов, Владимир Михайлович (1931—2012) — доктор психологических наук, профессор, действительный член Росскийской академии образования, заслуженный работник культуры.